Камино а ла Игера има више значења:

 Камино а ла Игера (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Камино а ла Игера (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику